Ras El Ma – comune dell'Algeria
Ras El Ma – comune del Marocco